Сергей Дронов:
 Дронов, Сергей Борисович (1924—1984) — Герой Социалистического Труда, начальник цеха кирпичного завода. 
 Дронов, Сергей Владимирович (род. 1962) — российский военачальник, командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант.